Bulgarie
 Tsjoerilovo (Blagoëvgrad) - dorp in de oblast Blagoëvgrad

 Rusland
 Tsjoerilovo (district Koerski) - dorp in de oblast Koersk
 Tsjoerilovo (district Zolotoechinski) - dorp in de oblast Koersk
 Tsjoerilovo (Novgorod) - dorp in de oblast Novgorod
 Tsjoerilovo (district Kovrovski) - dorp in de oblast Vladimir
 Tsjoerilovo (district Sobinski) - dorp in de oblast Vladimir

 Wit-Rusland
 Tsjoerylava (Minsk) - dorp in de oblast Minsk
 Tsjoerylava (Mahiljow) - dorp in de oblast Mahiljow
 Tsjoerylava (district Besjenkovitsjski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Tsjoerylava (district Mjorski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Tsjoerylava (district Orsjanski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Tsjoerylava (district Verchnedvinski) - dorp in de oblast Vitebsk